Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2004 byl 13. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj sedmý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2004
Fotbal v Evropě v roce 2004
Sport v Arménii v roce 2004